Hémery ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph d’Hémery (1722–1806), französischer Beamter
 Victor Hémery (1876–1950), französischer Rennfahrer